Heaven kan syfta på:

 Heaven (Bryan Adams-låt) – powerballad av Bryan Adams från 1983
 Heaven (sång av Depeche Mode) – singel av Depeche Mode 2013
 Heaven (låt av Ailee) – singel av Ailee från 2012
 Heaven (låt av Jónsi) – Islands bidrag i Eurovision Song Contest 2004
 Heaven (sång av Ayumi Hamasaki) – singel av Ayumi Hamasaki från 2005
 Heaven (sång av Bonnie Tyler) – singel av Bonnie Tyler 1998 från albumet Natural Force
 Heaven (sång av Los Lonely Boys) – sång av Los Lonely Boys från 2004
 Heaven (sång av The Rapture) – sång av The Rapture från 2003
 Heaven (svensk musikgrupp) – en musikgrupp som bildades år 2000 av Frank Bakken
 Tears in Heaven – en Eric Clapton-låt från 1991
 Heaven (Rolling Stoneslåt) – från albumet Tattoo You (1981).
 Heaven (film) – en film av Tom Tykwer från 2002.
 Heaven 17 – en musikgrupp i genren synthpop bildad i Sheffield, England i början av 1980-talet